Ostatni brzeg (film 1959)
 Ostatni brzeg (film 2000)
 Ostatni brzeg (powieść)